A 2016-es benelux TCR-bajnokság a széria első idénye volt. A szezon május 21-én vette kezdetét a Circuit de Spa-Francorchamps versenypályán és október 30-án ért véget a  Circuit Jules Tacheny Mettet aszfaltcsíkján. A bajnoki címet Stéphane Lémeret nyerte meg.

Csapatok és versneyzők
A résztvevők Michelin abroncsokkal teljesítették a szezont.

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Pontrendszer

A versenyzők szezon során elért leggyengébb eredményük nem számít bele a bajnokság végeredményébe. Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található.

Versenyzők

Junior kategória

Csapatok
Pontokat a csapatbajnokságban csak a kvalifikációs versenyen lehetett szerezni.

Autók
Pontokat csak a sprintversenyen lehetett szerezni.

Megjegyzések 
  A #7-es rajtszámú autót RACB National Team és az #52-es rajtszámú autót pedig Team WRT-ként indították. 
 ‡ A Spa-Francorchamps versenypályán megrendezett 4. versenyt meg kell szakítani a heves esőzések miatt. Ennek értelmében a mezőny a megszerezhető pontok felét kapták meg, mivel nem teljesítették a versenytáv 75%-át.

Jegyzetek

További információk 
A bajnokság hivatalos weboldala

Benelux